Lünebach ist ein geographischer Name:

 Lünebach, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lünebach (Prüm), linker Zufluss der Prüm in Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz